Гољак може бити:
 насеље
 Гољак (Јастребарско), насеље у града Јастребарско, Хрватска

 област
 Гољак (област), географска област на Косову и Метохији, Србија

или острво
 Гољак (острво), је ненасељено острво у Јадранском моту, Хрватска

 или планина
 Гољак (планина),је планина у југоисточној Србији